В'ян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Тулузи, 45 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 351 особи у працездатному віці (15-64 років) 248 були активні, 103 — неактивні (показник активності 70,7%, у 1999 році було 69,8%). З 248 активних працювали 223 особи (124 чоловіки та 99 жінок), безробітних було 25 (7 чоловіків та 18 жінок). Серед 103 неактивних 32 особи були учнями чи студентами, 44 — пенсіонерами, 27 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 268 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 613,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'ян на сайті французького Національного інституту географії
 В'ян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'ян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'ян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн